

Росново — село в гміні Коморники Познанського повіту Великопольського воєводства
 Росново — село в гміні Тшцинсько-Здруй Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Росново — село в гміні Маново Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства